Bane o Druida era o guardião do Pilar da Natureza, um dos membros do Círculo dos Nove em Blood Omen. Vestia-se com peles de animais e seu poder estava ligado a todas as coisas naturais: plantas e criaturas, e até mesmo o clima. Ele foi capaz de "mudar a natureza da própria vida, animando as plantas e os animais que influenciam, criando estranhas formas de vida para seus próprios fins".

Blood Omen 
Assim como seus companheiros Guardiões, Bane também tinha sido atingido com o ataque mental de Nupraptor. Em sua insanidade, Bane usou sua mágica para efeitos devastadores. Ele juntamente com DeJoule e Anarcrothe criaram seres artificial em uma área do norte Nosgoth. A área era conhecida como 'Dark Eden'.

Kain encontrou Bane em pé com os outros na torre. Bane reconheceu Kain, dizendo: "Então, o flagelo do Círculo já chegou". Ele e os outros devem ter ouvido falar da missão de Kain de matar o Círculo dos Nove, e do assassinato de Nupraptor. Anarcrothe convoca Malek e fugir. Kain convoca Vorador, em seguida, ele perseguiu DeJoule e Bane e como eles também tentaram fugir. Ele confrontou os dois la fora.

A luta ocorreu ao ar livre, em uma área com água e terra. Bane disse que Kain era uma afronta à própria natureza. Bane utilizado o local ao ar livre a seu favor, arrancando pedaços do chão para revelar a água abaixo. A batalha se tornou difícil para Kain. Ele tinha que pegar Bane, mas ele tinha que evitar as armadilhas de água, que era para ele era mortal. Quando Kain matou Bane, ele recolheu seu cocar chifre quebrado (danificado na luta) para reparar o pilar da Natureza.

Referências 
 

Personagens de jogos eletrónicos

pl:Legacy of Kain#Główni bohaterowie gry